Julia Frances Smith (1905-1989), een Amerikaans componiste
 Julia Smith (regisseuse) (1927-1999), een Engels regisseuse en producente